Kunstwerk steht für:

 Kunstwerk, Erzeugnis künstlerischen Schaffens
 Zeche Kunstwerk, Bergwerk in Essen

Das Kunstwerk steht für
 Das Kunstwerk (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1886)
 Das Kunstwerk (Zeitschrift), deutsche Kunstzeitschrift

Siehe auch:
 Das Kunstwerk der Zukunft, Schrift von Richard Wagner (1849 bis 1852)
 Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Aufsatz von Walter Benjamin (1935)